Liste civique peut désigner :
 Liste civique, parti politique slovène ;
 Liste civique, étiquette politique en Italie.